Murfreesboro puede referirse a los siguientes lugares en Estados Unidos:
 Murfreesboro (Arkansas), ciudad en el condado de Pike, Arkansas.
 Murfreesboro (Carolina del Norte), pueblo del condado de Hertford, Carolina del Norte.
 Municipio de Murfreesboro (condado de Hertford, Carolina del Norte).
 Murfreesboro (Tennessee), ciudad en el condado de Rutherford, Tennessee.